Lisa Klein peut désigner :
 Lisa Klein (1958-), essayiste américaine ;
 Lisa Klein (1996-), coureuse cycliste allemande.